En français, natal est un adjectif qualifiant ce qui est relatif à la naissance.

En portugais, ce mot peut encore avoir parfois le même sens, mais il s'est transformé en nom propre, Natal, pour désigner le jour ou la fête de Noël (naissance du Christ). Il a alors été employé comme prénom, nom de famille et nom de lieu.

Sciences et techniques 
 Project Natal est un périphérique destiné au matériel Microsoft ;

Culture et société

Politique 
 Le Natal Indian Congress est une organisation dont le but était de combattre la discrimination contre les Indiens en Afrique du Sud.

Sports 
 Les Natal Sharks, appelés plus simplement Natal, sont une équipe de rugby à XV, en Afrique du Sud ;

Marine 
  est le nom de plusieurs navires, sous divers pavillons.

Anthroponyme

Prénom 

 Natal ou Natale est un prénom masculin.

Patronyme 

 Antoine Xavier Natal (1733-1801), un maréchal de camp français ;
 Rafael Natal (1982-), un pratiquant de MMA brésilien.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Natal, une région :
 colonie de Natal, dénomination de cette région entre 1843 et 1910, ancienne colonie britannique,
 province de Natal, dénomination entre 1910 et 1994 ;
 le KwaZulu-Natal, une province formée par fusion de l'ancienne province du Natal avec le bantoustan KwaZulu ;

Brésil 
 Natal, une municipalité du Nordeste, et la capitale de l'État du Rio Grande do Norte ;

Indonésie 
 Natal, une ville dans l'île de Sumatra, et une ancienne principauté.

Notes et références